Конофи́тум ( от  — кегля и  — растение) — род растений из семейства Аизовые. Листовые суккуленты. Родина — пустыни Южной Африки. Один из самых многочисленных по видовому разнообразию родов в семействе Аизовые, насчитывает 110 подтвержденных видов.

Каждое растение состоит из пары округлых сросшихся листьев, образующих сердцевидное, обратноконусовидное или шаровидное тело. Очень короткий стебель находится под землёй. Размер растений варьирует от нескольких миллиметров до 5—10 см.

Цвет листьев от светло-зелёного до коричневого. У многих видов листья покрыты зелёными крапинками.

Цветки белые, жёлтые, лиловые, красные, оранжевые.

Цикл развития 
Как и многие аизовые, конофитум имеет выраженный цикл развития. Однако, в отличие от литопсов, большинство видов конофитума растёт в зимние месяцы. Однако точные рамки указать трудно ввиду большого количества и разнообразия видов.

Комнатная культура 
Разные виды конофитумов требуют разного количества влаги. Общие рекомендации невозможны.

В культуре размножаются семенами и черенкованием.

Виды  
По информации базы данных The Plant List, род включает 110 видов:

Литература 
 Steven Hammer и др. Dumpling and His Wife: New Views of the Genus Conophytum. Norwich: EAE Creative Color Ltd. 2002. ISBN 978-0-9539326-1-0.
 H.E.K Hartmann (ed.). Illustrated Handbook of Succulent Plants: Aizoaceae, vol. 1 (A-E). Berlin: Springer-Verlag, 2001. ISBN 3-540-41691-9.
 M.O. Opel. A Morphological Phylogeny of the Genus Conophytum N.E.Br. (Aizoaceae). // Haseltonia 11 (2005).

Примечания

Ссылки 
 Т. Смейл. Выращивание конофитумов.
 Разновидности конофитумов.

Аизовые
Суккуленты
Комнатные растения